Nightingale (anglicky slavík) může znamenat:
 Nightingale (příjmení) – rozšířené příjmení v anglofonních zemích
 Nightingale (Star Trek: Vesmírná loď Voyager) – epizoda sci-fi seriálu Star Trek: Vesmírná loď Voyager
 Nightingale (hudební skupina) – švédská rocková skupina
 Nightingale (Tristan da Cunha) – Slavičí ostrov v souostroví Tristan da Cunha